Степа́н Константи́нович Ло́ккин (1891—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1891 году. Член КПСС с 1927 года.

С 1911 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1911—1946 гг. — на лесозаготовках, участник Гражданской войны, красноармеец отряда партизан 2-й бригады 1-й стрелковой дивизии, боец Повенецкого партизанского отряда, рабочий, мастер леса, старший мастер по лесозаготовкам Паданского леспромхоза Сегозерского района Карело-Финской ССР.

Приказом Реввоенсовета № 106 от 23 февраля 1920 года удостоен ордена Красного Знамени

За то, что 6 июня 1919 г., во время наступления наших частей на дер. Федотово, он, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, открытый противником, одним из первых бросился в атаку и примером личного мужества увлек вперед товарищей, чем и способствовал взятию указанной деревни.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Литература 
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Ссылки 
 Локкин
 Локкин

Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Карело-Финской ССР и Карельской АССР